Lingua maiwa (Indonesia) (codice ISO 639-3 wmm)
Lingua maiwa (Papua Nuova Guinea) (codice ISO 639-3 mti)